Albanija nastupa na Olimpijskim igrama od 1972. Propustila je četiri Olimpijske igre zaredom od 1976. do 1988. Dosada nije osvojila nijedno odličje na Olimpijskim igrama. 

Svoj prvi nastup na Zimskim olimpijskim igrama ostvarili su 2006. u Torinu i od tada su nastupali na svim sljedećim izdanjima.

Nastupi i odličja

Ljetne Olimpijske igre

Zimske olimpijske igre

Vanjske poveznice 
 www.olympic.org - Albanija 

Šport u Albaniji
Države na Olimpijskim igrama